Яку́бов (Яку́бова) — фамилия, происходит от арабского имени Якуб (Иаков).

Известные носители

А 
 Якубов, Адыл (1926—2009) — узбекский советский писатель, драматург.
 Якубов, Александр Рустамович (род. 1960) — экономист, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
 Якубов, Александер (род. 1991) — чешский футболист.
 Якубов, Алексей Андреевич (род. 1960) — советский и российский актёр.
 Якубов, Азимджан (?—1919) — бухарский политический деятель, первый председатель Бухарской компартии.
 Якубов, Ахад Алекперович (1909—1979) — советский азербайджанский геолог, вулканолог.
 Якубов, Ахмад (1906—1968) — Герой Социалистического Труда.

Б 
 Якубов, Бахром (род. 1961) — узбекский режиссёр.

В 
 Якубов, Виктор Владимирович (1932—2022) — спортсмен, гиревик, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, почётный гражданин Суздаля.
 Якубов, Виктор Иванович (1939—2020) — работник Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, Герой Социалистического Труда.

Г 
 Якубов, Герман (род. 1989) — чеченский боец смешанных единоборств.
 Якубов, Гулям (1915—1944) — Герой Советского Союза, командир роты автоматчиков.

Д 
 Якубов, Джуманияз — председатель Хорезмского облисполкома.

И 
 Якубов, Илья Фомич (1919—1947) — Герой Советского Союза, лётчик.

К 
 Якубов, Камиль Лотфирахманович (1894—1919) — революционер, большевик.
 Якубов, Касым Бешимович (1911—1954) — помощник командира взвода стрелкового полка, Герой Советского Союза.
  (1860—1900) — публицист.

М 
 Якубов, Манашир Абрамович — музыковед.
 Якубов, Мансур Калтаевич (1939—1973) — башкирский художник декоративно-прикладного искусства, скульптор.
 Якубов, Масим Разухунович (Якубов Максим) (1914—1974) — стрелок, Герой Советского Союза.
 Якубов, Мирсаид (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Якубов, Мир Теймур Мир Алекпер оглы (1904—1970) — Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР.
 
 Якубов, Мухаммадхуча Искандарович (род. 1995) — таджикский боксёр-профессионал.

Н 
 Якубов, Насыр Норович (род. 1943) — советский и узбекский политический деятель.
 Якубов, Николай Евграфович (1837—?) — настоятель Вологодского кафедрального собора, член III Государственной думы.
 Якубов, Нор (1914—1965) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

О 
 Якубов, Осман (1911—1944) — Герой Советского Союза, пулемётчик.

Р 
 Якубов, Равиль Амирович (род. 1970) — советский и российский хоккеист.

С 
 Якубов, Семён Семёнович (род. 1947) — советский и российский автогонщик.

Ф 
 Якубов, Фуад Кудусович — инженер-конструктор, дважды лауреат Госпремии СССР
 Якубов, Февзи Якубович (1937—2019) — Герой Украины.

Ю 
 Якубов, Юрий Николаевич (род. 1946) — российский военачальник, генерал армии.
 Якубов, Юсуфшо (род. 1937) — советский и таджикский историк, археолог.



Топоним 
 Якубов — село в Долинском районе Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Ягубов
 Якубович

Примечания